Select — многозначный термин.
  — системный вызов UNIX
 SELECT — оператор запроса в SQL
 Select (альбом) — второй студийный альбом британской певицы Ким Уайлд
  — телевизионная программа
  — американская кредитная карта
  — элемент HTML
  — алгоритм
 Select Sport — датская спортивная фирма.
 «Select» — британский музыкальный журнал.